«Остров фантазий» — телесериал 1977 года.

Остров фантазий также может означать:

Кино и телевидение 
 «Остров фантазий» — 1998.
 «Остров фантазий» — американский фильм 2020 года.

Парки развлечений 
 «» — в  (Англия).
 «» — в Нью-Йорке (США).
 «» — в Сантьяго (Чили).
 «» — в Брюле (Германия).

Прочее 
 Остров фантазий — элитный посёлок на территории Москвы.
 «» — песня (1997) группы M People.

См. также 
 Остров мечты